

Astronomia 
 Geiger – cratere meteoritico lunare
 14413 Geiger – asteroide della fascia principale

Persone 
 Abraham Geiger (1810-1874) – rabbino tedesco
 Alain Geiger (1960) – allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero
 Arno Geiger (1968) – scrittore e drammaturgo austriaco
 Bastien Geiger (1985) – calciatore svizzero
 Christina Geiger (1990) – sciatrice alpina tedesca
 Dennis Geiger (1998) – calciatore tedesco
 Friedrich Geiger (1907-1996) – designer tedesco
 Hans Geiger (1905-1952) – calciatore tedesco
 Hans Wilhelm Geiger (1882-1945) – fisico tedesco
 Hermann Geiger (1870-1962) – farmacista e imprenditore svizzero
 Johann Nepomuk Geiger (1805-1880) – pittore e disegnatore austriaco
 John Geiger (1873-1956) – canottiere statunitense
 Karl Geiger (1993) – saltatore con gli sci tedesco
 Ludwig Geiger (1848-1919) – storico tedesco, figlio di Abraham
 Mark Geiger (1974) – arbitro di calcio statunitense
 Matt Geiger (1969) – ex cestista statunitense
 Moritz Geiger (1880-1937) – filosofo tedesco
 Philipp Lorenz Geiger (1785-1836) – chimico e farmacista tedesco
 Rolf Geiger (1934) – ex calciatore tedesco
 Rudolf Geiger (1894-1981) – climatologo e meteorologo tedesco
 Sibylle Geiger (1930) – costumista e scenografa svizzera
 Teddy Geiger (1988) – attrice e cantautrice statunitense
 Vinzenz Geiger (1997) – combinatista nordico tedesco

Altro 
 Geiger – città della Contea di Sumter, Alabama (Stati Uniti d'America)
 Contatore Geiger – strumento per misurare radiazioni di tipo ionizzante